El término Optimus puede referirse a:

 Optimus Telecomunicações, S.A., operadora de telecomunicaciones portuguesa.
 Optimus Prime, personaje de la franquicia de Transformers.
 Nvidia Optimus, tecnología de gráficos intercambiables para notebooks desarrollada por Nvidia.